2009 Summer SM Town - We are Shining es el sexto álbum de verano y es el primero para SHINee. Este es el primer álbum de SM Town donde solo participan los grupos de varones: TVXQ, Super Junior y SHINee.

Canciones 
 Seaside 휴게소 (Boom Boom) - TVXQ, Super Junior, SHINee
 12시 34분 <small>(Nothing Better)</small> - TVXQ
 카니발 (Carnival) - Super Junior
 SCAR - SHINee

Enlaces externos 
 SM Entertainment
 Portada del álbum 2009 Summer SMTown

Álbumes de 2009
Álbumes de SM Entertainment